Tofta (Gotland), een plaats in de gemeente, landschap en eiland Gotland en de provincie Gotlands län in Zweden
 Tofta (Halland), een plaats in de gemeente Varberg in het landschap Halland en de provincie Hallands län

Zie ook 
 Tofta strand